Стине Брун Хьельдос (; род. 23 апреля 1975 года, Осло, Норвегия) — норвежская сноубордистка, выступавшая в хафпайпе.

 Серебряный призёр зимних Олимпийских игр в хафпайпе;
 Серебряный призёр чемпионата мира в хафпайпе;
 Победительница этапов Кубка мира по сноубордингу (всего — 5 побед).

Личная жизнь 
Жената на нидерландской сноубордистке Шерил Мас. У них есть дочь Лара.

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 Профиль на FIS
 Профиль на www.sports-reference.com 

Сноубордисты Норвегии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2002 года